Janota Słocińska Adrianna
Karierę zawodową rozpoczynała w Teatrze Nowym w Zabrzu. Jej najważniejsze role na Śląsku to: Hesia w "Dulska musical" w reż. Adama Hanuszkiewicza, Anulka w "Porwaniu Sabinek" w reż. Józefa Para, Doryna w "Świętoszku" w reż. Bogdana Cioska, Justysia w "Mężu i żonie", Zosia w "Dziadach" obie sztuki w reż. Ireny Jun, Rita w "Edukacji Rity" w reż. A. Berlina.

Poza teatrem występowała w kabarecie w charakterze szansonistki i współpracowała z Telewizją Regionalną w Katowicach.

Przyjazd do Warszawy zaowocował współpracą z Teatrem Żydowskim - Skrzypek na dachu - w reż. Jana Szurmieja, Teatrem Impresaryjnym (role: Lady Makbet, Balladyna, Goplana, Jokasta). Na scenach warszawskich można ją było oglądać w Siódme mniej kradnij, Wielka woda, Kandyd, Jeździec burzy, Jak stać się żydowską matką..., Sześć w jednej, Pinokio, Złota kaczka.

Można ją było zobaczyć w kilku serialach m.in. Klan, Lokatorzy, Pogoda na piątek, Samo życie.

Obecnie realizuje własne projekty teatralne i edukacyjne, oraz pracuje jako lektor

Janota, Janotha, Janotta:
 Eduard Janota (1952, Opava – 2011)
 Eugeniusz Janota
 Jolanta Janota
 Michał Janota (* 1990, Gubin)
 Władysław Roman Janota Bzowski
 Zygmunt Janota

Janotha 
 Juliusz Janotha
 Natalia Janotha

Janotta 
 Stefan Janotta